Die Communauté de communes de Sézanne-Sud Ouest Marnais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 15. September 2016 gegründet und umfasst 54 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Dormans.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Coteaux Sézannais,
 Communauté de communes des Portes de Champagne und
 Communauté de communes du Pays d’Anglure.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Sezanne Sud Ouest Marnais
Gegründet 2016